Esbjerg fB is een Deense voetbalclub uit de kustplaats Esbjerg. De vereniging werd opgericht op 23 juli 1924 en speelde meer dan veertig seizoenen in de Superliga. De club speelt zijn thuiswedstrijden in het Blue Water Arena. De traditionele kleuren van Esbjerg fB zijn blauw-wit.

Geschiedenis
De club ontstond in 1924 na een fusie tussen Esbjerg Boldklub aaf 1898 en Esbjerg Amatør Klub om het voetbal naar een hoger niveau te tillen. De meest succesvolle seizoenen waren aan het begin van de jaren 60. In 1961, 1962, 1963 en 1965 werd men Deens landskampioen. In 1964 werd weliswaar geen kampioenschap behaald, maar toen werd wel de Deense voetbalbeker gewonnen door een 2-1-overwinning op Odense KFUM.

In 2005 nam EfB de eliteafdeling van de Esbjerg Ishockey Klub (EIK) over die in de Deense ijshockey Liga.1 uitkwam en nu speelt onder de naam EfB Ishockey. De amateurafdeling van EIK bleef onder de eigen naam spelen.

In het seizoen 2018 tekende de honderdvoudig Nederlands Elftal-speler Rafael van der Vaart een contract bij Esbjerg fB, die toen overkwam van FC Midtjylland. Onder de Nederlandse coach John Lammers kwam Van der Vaart slechts enkele keren in actie. Hij beëindigde bij Esbjerg fB zijn voetbalcarrière als speler. Sinds augustus 2021 is hij er assistent-trainer en clubambassadeur.

Erelijst 
Superliga
 Winnaar: 1961, 1962, 1963, 1965, 1979
Beker van Denemarken
 Winnaar: 1964, 1976, 2013
 Finalist: 1957, 1962, 1978, 1985, 2006, 2008
Tweede klasse
 Winnaar: 1932, 1949, 2001, 2012

Eindklasseringen

|}

In 1991 werd de Superligaen geintroduceerd. De 1. division werd vanaf dat jaar het 2e niveau en de 2. division het 3e niveau.  In de seizoenen 1991/92 t/m 1994/95 werd een herfst (h)- en een voorjaarscompetitie (v) gespeeld, waarbij in de herfst al werd gepromoveerd en gedegradeerd.

Esbjerg fB in Europa 

Esbjerg fB speelt sinds 1962 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Europacup I (4x)
1962/63, 1963/64, 1966/67, 1980/81
Europa League (3x)
2013/14, 2014/15, 2019/20
Europacup II (2x)
1964/65, 1976/77
UEFA Cup (4x)
1978/79, 1979/80, 2003/04, 2005/06
Intertoto Cup (1x)
2004

Bekende (oud-)spelers

Internationals
De navolgende voetballers kwamen als speler van Esbjerg fB uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Jens Jørgen Hansen degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Esbjerg fB in totaal 39 keer uit voor het Deense nationale elftal.

Trainer-coaches